

Patronyme
 Chantal Danjou, poétesse, nouvelliste et critique littéraire française.
 Félix Danjou, organiste de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
 François Danjou, sinologue.
 Frédéric Danjou, footballeur français. 
 Jean Danjou, militaire français du second Empire.
 Jean-Pierre Danjou, avocat et homme politique français.
 Ludovic Danjou, scénariste de bande dessinée français.

Homonymie de patronyme